Nereigenys mendozaensis är en ringmaskart som beskrevs av Ottone 1988. Nereigenys mendozaensis ingår i släktet Nereigenys, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mendozaensis